Les Guerriers, série de bandes dessinées publiée entre 1996 et 2002, scénario : Dominique Latil, dessin : Philippe Pellet (tomes 1 à 4), Tierr (tomes 5 à 7).
 Les Guerriers, film franco-roumain  de Sergiu Nicolaescu (1967)
 Les Guerriers, téléfilm québécois réalisé par Micheline Lanctôt (2004)
 Les Guerriers, film de Maxime Caperan (2015).